

Biografia
Inizia a suonare il basso tuba nella banda dell'Arlington Middle School. Si avvicinò al mondo della musica grazie a suo cugino John Otto, batterista jazz. Frequentò la Bishop Kenny High School, e successivamente la Douglas Anderson School Of The Arts. Prima di suonare il basso suonava la chitarra, ma decise di cambiare su consiglio del suo insegnante di musica.
Incontrò per la prima volta Fred Durst a Jacksonville, e insieme ad altri musicisti formarono un gruppo di breve vita chiamato Malachi Sage.
Nel 1994 formarono un nuovo gruppo, i Limp Bizkit, con John Otto alla batteria. Più tardi entrarono nel gruppo Wes Borland, come chitarrista, e DJ Lethal (nel 1996), come DJ. La band venderà più di 50 milioni di dischi.
Dopo lo scioglimento del gruppo, Rivers divenne produttore di gruppi locali a Jacksonville. Ha prodotto il primo album dei Burn Season e dei The Embraced.
Nel 2000 ha vinto il premio come miglior bassista ai Gibson Awards.

Discografia

Con i Limp Bizkit 
 1997 - Three Dollar Bill, Yall$
 1999 - Significant Other
 2000 - Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
 2001 - New Old Songs (album di remix)
 2003 - Results May Vary
 2005 - The Unquestionable Truth (Part 1)
 2005 - Greatest Hitz (raccolta)
 2008 - Rock im Park 2001 (album da vivo)
 2011 - Gold Cobra

Collaborazioni
 2002 - Artisti Vari - Queen of the Damned (Music from the Motion Picture) (basso nei brani Forsaken di David Draiman e Redeemer di Marilyn Manson)
 2007 - Black Light Burns - Cruel Melody (basso nel brano I Have A Need)

Strumentazione 
I primi anni con i Limp Bizkit, Rivers era endorser per Ibanez, e usava modelli Soundgear e BTB a 5 corde. Attualmente usa bassi Warwick custumizzati con led al manico.

Vita privata 
Nel 2001 ha sposato l'allora sua fidanzata Kinter Atkins.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rivers, Sam
Rivers, Sam
Rivers, Sam
Rivers, Sam